Mikádo se užívá ve více významech

 Mikado (帝) – zastaralé označení japonského císaře
 Mikádo (účes) – krátký účes
 Lokomotiva Mikádo – přezdívka rychlíkové lokomotivy řady 387.0
 Mikádo (hra) – stolní hra s tyčkami
 Mikádo (občanské sdružení) – nezisková organizace pro pomoc znevýhodněným dětem
 Mikado – nejslavnější opereta Gilberta a Sullivana z roku 1885

Externí odkazy